Ґуалу (Fructus Trichosanthis кит. 瓜芦, пін. guā lú) — плід однойменної рослини ґуалу (Trichosanthes kirilowii кит. 栝蔞, пін. guālóu).

Ґуалу - зрілий плід Trichosanthes kirilowii Maxim. або кілька видів одного і того же роду, родини Гарбузових. Застосовуюється при кашлі з густою мокротою, пригніченнях або болях у грудях та запорах через сухість кишечника.

Див. також 
Трихозант

Примітки 

Рослини